Kastendiek steht für:

 Kastendiek, eine Ortschaft der Einheitsgemeinde Stadt Bassum in Niedersachsen, siehe Nordwohlde#Lage
 Jörg Kastendiek (1964–2019), deutscher Politiker (CDU), Senator für Wirtschaft, Häfen und Kultur in Bremen

Siehe auch:

 Castendyk
 Castendyck